Montagne D'Ambre nationalpark är en nationalpark i Madagaskar. Den ligger i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Antananarivo. Montagne D'Ambre nationalpark ligger  meter över havet.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Nationalparker i Madagaskar